Der Dreiband-Weltcup 1996/2 war das zweite UMB-Weltcup-Turnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 4. bis zum 7. April 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der portugiesischen Hafenstadt Porto statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier in Porto.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Porto war in diesem Jahr fest in dänischer Hand. Unter den letzten acht Teilnehmern kamen die Hälfte aus dem skandinavischen Land. Sieger wurde der erst 19-jährige Dion Nelin. Im Finale zeigte Nelin seine Klasse, als er den aktuellen Welt- und Europameister Jozef Philipoom in fünf Sätzen bezwingen konnte. Nach einem 1:2-Satzrückstand gewann er die Sätze Vier und Fünf und holte verdient seinen ersten Weltcup-Sieg und erzielte mit 1,489 auch den besten Generaldurchschnitt (GD) des Turniers. Im Halbfinale fertigte er seinen Nationalmannschaftsparter Hans Laursen glatt mit 3:0 Sätzen ab.

Nelin gewann vor erst zehn Wochen zusammen mit seinem Landsmann Laursen in Viersen die Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften und vor neun Wochen in Marl überlegen die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren. Er gilt als eines der größten Dreiband-Talente im europäischen Billardsport.

Für den neuen Weltranglistenersten Jorge Theriaga verlief das Turnier in seinem Heimatland ein wenig enttäuschend. Er musste sich im Viertelfinale nach 2:1-Satzführung noch dem späteren Sieger mit 2:3 Sätzen geschlagen geben. Der alte Weltranglistenerste Daniel Sánchez scheiterte im Halbfinale ebenfalls nach 2:1-Satzführung am aktuellen Weltmeister Philipoom. Für die deutschen Teilnehmer lief das Weltcup-Turnier enttäuschend. Johann Schirmbrand unterlag in der ersten Runde etwas unglücklich dem Österreicher Gerhard Kostistansky. Als einziger erreichte Christian Rudolph das Achtelfinale. Damit belegt Rudolph in der neuen Weltrangliste nur noch den 14. Platz. Damit ist sein Platz unter den gesetzten Spielern für Weltcup-Turniere stark gefährdet.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Der Weltmeister und der Europameister (Kontinentalmeister) werden nicht mehr explizit gesetzt, sondern werden in die Weltrangliste eingeordnet. Der Weltmeister erhält 40 Punkte und der Kontinentalmeister 36 Weltranglistenpunkte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Hans Laursen
  Jozef Philipoom
  John Tijssens
  Peter de Backer
  Eddy Merckx
  Dion Nelin
  Eddy Leppens
  Rini van Bracht
  Koen Ceulemans
  Andreas Efler

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 2
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Porto